Morón puede referirse a:

Geografía 
 Morón (de etimología desconocida), monte pequeño de tierra.

Avenida Senador Morón, avenida de la ciudad de Bella Vista, Gran Buenos Aires.
 Morón (Buenos Aires), ciudad de la provincia de Buenos Aires que forma parte del Gran Buenos Aires.
 Partido de Morón, provincia de Buenos Aires.
 Arroyo Morón, río que recorre varios partidos de la provincia de Buenos Aires (Argentina).

Morón, municipio de la provincia Ciego de Ávila.

Morón de Almazán: pueblo de la provincia de Soria.
 Morón de la Frontera: localidad de la provincia de Sevilla.
 Base Aérea de Morón: aeródromo militar de uso compartido por España y Estados Unidos situado en Morón de la Frontera.

Moron (río) (de moro: ‘árabe’), afluente del río Dordoña.

Moron comuna del departamento de Grand'Anse.

Mörön o Moron, ciudad.
 Aeropuerto de Mörön.

Morón, localidad ubicada al este de Lima, perteneciente al distrito de Chaclacayo.

Morón (Venezuela), capital del municipio Juan José Mora del Estado Carabobo.
 Río Morón

Instituciones argentinas
 Universidad de Morón, en la ciudad de Morón.
 Club Deportivo Morón, equipo de fútbol argentino.
 El Diario de Morón, periódico de Morón.

Apellido 
 Morón (apellido)

Biología
 Nombre común del pez Joturus pichardi.
 Nombre común de la planta ''Raphanus raphanistrum

Historia
 Reino Taifa de Morón, efímero reino islámico de los siglos XI y XII en la península ibérica.
 Morón, tipo de caballo en castellano medieval (Romance de la Blanca Niña), a partir de una palabra latina documentada en las Etimologías de Isidoro de Sevilla (XII.1.55).

Además
 Morón, ingrediente en la comida típica del ande del Perú (como la sopa de morón), básicamente es un molido grueso (partido) del trigo previamente pelado y tostado.
 Morón, que padece oligofrenia o idiocia. Se utiliza en algunos países de América. Procede del término inglés moron acuñado en 1910 por el psicólogo estadounidense Henry Herbert Goddard para referirse a cierto grado de retraso mental.
 Morón''', un postre filipino.

Referencias